Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-1, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1974